Le mouron rouge (Anagallis arvensis) est une plante ;
 Le Mouron rouge est le titre d'une série de romans d'aventures écrits par la baronne Orczy ;
 Le Mouron rouge est un film britannique de 1934, inspiré par ces romans.